Gallineta chica puede referirse a:

 Gallinula angulata ave de África;
 Pardirallus sanguinolentus ave de Sudamérica;
 Rallus antarcticus, ave de Argentina y Chile.